

Patronyme 

 Nadège Beausson-Diagne, actrice française.

Monument 
 Le château de Beausson est un château situé à Terjat, dans le département de l'Allier, en France.
Homonymie de monument
Patronyme français